Baldy Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Baldy Peak (Apache County, Arizona)
 Baldy Peak (Pima County, Arizona)
 Baldy Peak (Jefferson County, Colorado)
 Baldy Peak (La Plata County, Colorado)
 Baldy Peak (Ouray County, Colorado)
 Baldy Peak (Routt County, Colorado)
 Baldy Peak (Kalifornien)
 Baldy Peak (Custer County, Montana)
 Baldy Peak (Powder River County, Montana)
 Baldy Peak (Nevada)
 Baldy Peak (Doña Ana County, New Mexico)
 Baldy Peak (Luna County, New Mexico)
 Baldy Peak (Oregon)
 Baldy Peak (South Dakota)
 Baldy Peak (Texas)
 Baldy Peak (Utah)
 Baldy Peak (Washington)
 Baldy Peak (Wyoming)